Кубок Естонії з футболу 2022–2023 — 33-й розіграш кубкового футбольного турніру в Естонії. Титул захищає Пайде.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 жовтня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2022

|}

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал

Посилання 
 Кубок Естонії на soccerway 

2022–2023  
Естонія
Естонія
2022 в естонському спорті
2023 в естонському спорті